Petschke ist der Nachname von

 Hanns Petschke (1884–1963), deutscher Bildhauer in Bautzen
 Hermann Theobald Petschke (1806–1888), deutscher Komponist
 Matthias Petschke (* 1962), deutscher Beamter